Echinophora orientalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ian Charleson Hedge och Lamond. Echinophora orientalis ingår i släktet Echinophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
orientalis